Comitatul Albany, conform originalului din limba engleză, Albany County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate 
 Comitatul Albany, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Albany, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Albany (dezambiguizare)
 Alban (dezambiguizare)
 Albania (dezambiguizare)
 Alba (dezambiguizare)
 Albu (dezambiguizare)
 Alb (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii